Falschaussage bezeichnet im Justizwesen:
 Meineid: Falschaussagen unter Schwur
 in Deutschland eine Falsche uneidliche Aussage

Siehe auch

 Aussagedelikt (Oberbegriff)
 Falschmeldung
 Fake News
 „Versicherung an Eides statt“